Brandenburg je lahko:
Brandenburg, nemška zvezna dežela
Brandenburg, mejna grofija (marka) in volilna kneževina v Svetem rimskem cesarstvu
Brandenburg an der Havel, mesto